Kreisgericht Cottbus steht für:

 Kreisgericht Cottbus (Preußen), preußisches Kreisgericht (1849–1879)
 Kreisgericht Cottbus (DDR), Kreisgericht in der DDR (1952–1992)